Том Лееб (; род. , Париж, Франция) — французский актёр, комик и певец. Должен был представлять Францию на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Жизнь и творчество 
Том Лееб родился 21 марта 1989 года в семье юмориста Мишеля Лееба и журналистки Беатрис Малис. Он — самый младший в семье после Фанни (1986) и Эльзы (1988) .

В 2003 году Лееб вместе со своим отцом дебютировал на сцене парижского театра в спектакле «Миссис Даутфайр» (). В возрасте 18 лет он переехал в Нью-Йорк, где пять лет брал уроки театра, кино, песни и танца.

В 2013 году его утвердили на роль Тома в телесериале «Под солнцем Сен-Тропе» (). В том же году состоялась премьера кинокомедии «Пустые обещания» (), в которой сыграл Лееб.

Также в 2013 году он сформировал комедийный дуэт с актёром Кевином Леви, вместе они создали собственное шоу «Kevin & Tom». Параллельно с шоу они запустили трёхминутный скетч-сериал «Как?» () на YouTube-канале.

В марте 2018 года Лееб выпустил свой первый сингл «Are We Too Late». В сентябре 2019 года он выпустил дебютный альбом «Recollection», в который вошли 13 поп-фолк песен с рок-элементами собственного авторства.

14 января 2020 года стало известно, что Лееб будет представлять Францию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в Роттердаме, Нидерланды. Финал конкурса состоится 16 мая, в котором он исполнит песню «The Best in Me».

Фильмография

Кино

Телевидение

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
Official web site 
Том Леб  биография, фото, фильмография https://www.afisha.ru/people/434054/ Афише

Представители Франции на «Евровидении»
Комики XXI века
Комики Франции
Актёры телевидения Франции
Киноактёры Франции
Актёры Франции
Родившиеся в Париже
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 21 марта